Galarza ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Dueñas de Galarza (* 1962), spanischer Handballspieler und Handballtrainer
 Judith Galarza, mexikanische Menschenrechtsaktivistin
 Mariano Galarza (* 1986), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 René Coba Galarza (* 1957), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Ibarra
 Sergio Galarza (* 1975), bolivianischer Fußballspieler
 Shegundo Galarza (1924–2003), spanischer Komponist
 Ximena Galarza (* 1972), bolivianische Journalistin